Шомье́:

 Шомье, Жак (Jacques Chaumié; 1877—1920) — французский политический деятель;
 Шомье, Жозеф (Joseph Chaumié; 1849—1919) — французский политический деятель, министр;
 Шомье, Пьер (Pierre Chaumié; 1880—1966) — французский политический деятель;
 Шомье, Эмманюэль (Emmanuel Chaumié; 1890—1934) — французский политический деятель.

См. также 
 Шомьё

Примечания